Age of Empires Online — историческая многопользовательская онлайн-стратегия. Закрытый ныне проект являлся продолжением известной серии Age of Empires и распространялся по схеме Free-To-Play.

Разработка 
Разработкой Age of Empires Online (под рабочим названием Project S или Spartan) занималась компания Robot Entertainment, образованная выходцами из команды Ensemble Studios, распущенной Microsoft. Она также занималась поддержкой таких игр Ensemble Studios, как Age of Empires III и Halo Wars. Проект был анонсирован 16 августа 2010 года, в это же время началось закрытое бета-тестирование новой игры.

В феврале 2011 года компания Robot Entertainment была отстранена от разработки и эта обязанность перешла к студии Gas Powered Games, известной по стратегии Supreme Commander.

С 2013 года разработка нового контента для игры прекращена. 22 августа 2013 года было объявлено, что платформу Games for Windows — Live ждёт закрытие, вследствие чего регистрация новых игроков станет невозможна. В сентябре 2013 года было заявлено, что серверы игры будут функционировать до 1 июля 2014 года — дня закрытия платформы. Причиной закрытия сервиса была названа дороговизна поддержки обслуживаемого контента. 1 июля серверы игры были отключены.

Игровой процесс 
Age of Empires Online не только сохранила особенности предыдущих игр, но и обрела новые: столицы, которые будут жить и расти, даже когда игрок находится офлайн, возможность проходить квесты совместно с другими игроками, системы торговли и игровых уровней, позволяющие развиваться быстрыми темпами, а также интеграция с Games for Windows — Live.

Цивилизации 
Греки (первоначальная цивилизация)
Египтяне (первоначальная цивилизация)
Кельты
Персы (приобреталась отдельно и имела ряд преимуществ)
Вавилоняне (выпущена в годовщину выхода игры)
Cкандинавы (приобреталась отдельно и имела ряд преимуществ)
Римляне (Появилась в 2021 году в Project Celeste)

Project Celeste 
Age of Empires Online была переиздана в середине 2017 года по некоммерческой лицензии в соответствии с «Правилами использования игрового контента» Microsoft независимой группой разработчиков, и в нее можно играть бесплатно на эмуляторе сервера, известном как Project Celeste, со всеми онлайн-функциями в полном объеме. Команда использует публично выпущенный комплект разработчика Microsoft для балансировки, исправления ошибок и расширения контента.

Примечания

Ссылки 
 

Стратегии в реальном времени
MMORTS
Игры для Windows
Игры, сертифицированные для Games for Windows